Sabinus är ett namn som burits som cognomen av många romare. Namnet kan bland annat syfta på:

 Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus (–449 f.Kr.), romersk statsman, se Appius Claudius Crassus (konsul 471 f.Kr.)
 Appius Claudius Sabinus Inregillensis (omkring 500 f.Kr.), halvlegendarisk grundare av Gens Claudia
 Masurius Sabinus (000-talet), romersk rättslärd på Tiberius tid
 Sabinus (poet) (–14/15), romersk poet som var samtida med Ovidius

Se även
 Sabiner